В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Марі П'єрс здобула титул, у фіналі перемігши Бренда Шульц 6–1, 6–7, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Марі П'єрс (переможниця)
  Бренда Шульц (фінал)
  Емануела Зардо (2-ге коло)
  Мерседес Пас (2-ге коло)

 Дженні Бірн (1-ше коло)
 Катя Пікколіні (1-ше коло)
 Сандрін Тестю (1-ше коло)
 Катерін Моте-Жобкель (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1992